Ибрахим ІІІ Богра хан (ум.1202) – правитель Караханидского государства, каган Восточно-караханидского ханства (1162–1178) в Узкенде и 3-й каган Западно-караханидского ханства (1178–1202). Сын Хусейн Тогрул-хана (1141–1156) и брат Махмуд Тоган-хана (1156–1162).

На протяжении 1160-х и начале 1170-х участвовал в походах каракитаев против Хорезма и огузов. С 1175 года, учитывая поражение каракитайского гурхана Елюй Чжулху Чжулху, от хорезмейцев и наемников взял курс на обретение независимости. 1178 воспользовался отсутствием основного войска каракитаев, боровшегося против кочевников на востоке двинувшегося против Мухаммада III , кагана Западнокараханидского ханства, которого сверг, захватив Самарканд. В Узгене он поставил правителем своего брата Насра . Однако сохранял влияние на свое прежнее ханство.

Литература 
 Западный Караханидский каганат // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2. (CC BY-SA 3.0)
 Караев О., История караханидского каганата (X — начало XIII вв.), Фрунзе, 1983.

Караханидское государство